

Cinema 
 Victor – cortometraggio del 1993 diretto da François Ozon
 Victor – cortometraggio del 1999 diretto da Joel Bergvall e Simon Sandquist
 Victor – film del 2009 diretto da Thomas Gilou
 La vendetta di Viktor (Viktor) – film del 2014 diretto da Philippe Martinez

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Victor – città della Contea di Teller, Colorado
 Victor – città della Contea di Teton, Idaho
 Victor – città della Contea di Iowa, Iowa
 Victor – township della Contea di Clinton, Michigan
 Victor – census-designated place della Contea di Ravalli, Montana
 Victor – città della Contea di Ontario, New York
 Victor – census-designated place della contea di San Joaquin, California

Musica 
 Victor – album di Alex Lifeson del 1996
 Victor – casa discografica statunitense
 Victor Entertainment – azienda giapponese che produce e distribuisce prodotti di intrattenimento, filiale della JVC

Persone

Victor
 Claude-Victor Perrin, detto Victor – generale francese
 Víctor Muñoz, noto come Victor – ex calciatore ed allenatore spagnolo
 Cuthbert Victor – ex cestista americo-verginiano
 Dr Victor – musicista sudafricano
 Ed Victor – editore statunitense naturalizzato britannico
 Gary Victor – scrittore haitiano
 Henry Victor – attore inglese
 Idara Victor – attrice statunitense
 Isiah Victor – ex cestista statunitense
 Lindon Victor – multiplista grenadino
 Lucien Victor – ciclista su strada belga
 Victor Osimhen – calciatore nigeriano
 Paul-Émile Victor – esploratore ed etnologo francese
 Pesamino Victor – calciatore samoano americano
 Renee Victor – attrice statunitense
 Víctor Víctor – chitarrista, cantante e compositore dominicano

Viktor
 Viktor – wrestler canadese
 Viktor Mucha – medico austriaco

Altro 
 Victor – nome proprio latino-romano corrispondente all'italiano Vittorio
 Victor – nome in codice della lettera V nell'alfabeto fonetico NATO
 Classe Victor I/III – nome in codice NATO delle classi di sottomarini sovietici Progetto 671
 Handley Page HP.80 Victor – bombardiere britannico
 Viktor – campione giocabile nel videogioco League of Legends